I Crifiu sono un gruppo musicale pop rock salentino attivo dai primi anni 2000.

Formazione attuale
Andrea Pasca - voce
Luigi De Pauli - chitarre, sintetizzatore
Sandro De Pauli - fiati, programmazioni
Marco Afrune - basso
Enrico Quirino - batteria, drum machine e percussioni

Discografia

Album in studio
2002 - Di periferia...
2006 - Tra terra e mare
2012 - Cuori e confini
2015 - A un passo da te
2019 - Mondo dentro

Singoli
2012 - Rock & Raï
2013 - Cuori e confini
2013 - Preghiera del clown
2014 - Al di là delle nuvole
2015 - Un'estate così
2015 - A un passo da te
2016 - Ora et labora
2017 - Non fermare mai
2019 - Mondo dentro

Collegamenti esterni

Gruppi e musicisti della Puglia